Epureanu ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandru Epureanu (* 1986), moldawischer Fußballspieler
 Manolache Costache Epureanu (1820–1880), rumänischer Politiker, Ministerpräsident